Frunze kan syfta på:

 Frunze – namnet på en tung robotkryssare fram till 1992, se 
 Frunze militärakademi – en militärakademi i Moskva

Personer
Michail Frunze (1885–1925), rysk bolsjevikledare

Geografi

Azerbajdzjan 

 Suvorovka (ort), Imisjli,

Kirgizistan 

 Bisjkek Sjaary, oblast, 
 Kadamjay, ort, Batken, Kadamjaiskiy Raion, 
 Bisjkek, huvudstaden, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Kirgizistanförgreningar